Next Era Wrestling - незалежний американський промоушен реслінгу, розташований в місті Рочестер, штаті Нью-Йорк. Засовник - Ларі Палумбус.

Титули

Посилання 
Офіційний вебсайт Next Era Wrestling 

Реслінг-промоушени